Ел Алгодон има више значења:

 Ел Алгодон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Алгодон (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Алгодон (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алгодон (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алгодон (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алгодон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодон (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодон (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодон (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодон (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодон (Косолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Алгодон (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Алгодон (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику